Alexia der Nederlanden, de tweede dochter van Koning Willem-Alexander van Oranje-Nassau
Alexia Grinda, de (onwettige) dochter van Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld
Alexia (voornaam), een meisjesnaam
Alexia (zangeres), een Italiaanse zangeres
Alexia Vassiliou, een Cypriotische zangeres
Alexia Alluminio, een voormalige Italiaanse wielerploeg
Alexia (geslacht), een slakkengeslacht